Брьогел е името на фамилия известни фламандски художници:
 Питер Брьогел Стария (ок. 1529–1569), най-известният от семейството
 Питер Брьогел Младия (1564–1638)
 Ян Брьогел Стария (1568–1625)
 Ян Брьогел Младия (1601–1678)
 Абрахам Брьогел (1631-1690)